Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das vom 13. bis 17. Juni 2022 im Delfin Resort im albanischen Shëngjin stattfand. Es war die 31. Auflage der vom europäischen Snookerverband EBSA veranstalteten Kontinentalmeisterschaft der Amateure.

Europameister wurde der Este Andres Petrov, der im Finale den Belgier Ben Mertens mit 5:3 besiegte und sich somit für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 der professionellen World Snooker Tour qualifizierte. Den dritten Platz belegten der Deutsche Umut Dikme und der Österreicher Florian Nüßle.

Modus 
Die 119 Teilnehmer wurden in 30 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
Neun Spieler erzielten insgesamt 13 Century-Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Snookereuropameisterschaft 2022 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2022
Europameisterschaft
Billardturnier in Albanien
Sport (Lezha)